Kitajci so lahko:
 Kitajci Han - narod Kitajcev
 seznam narodov Kitajske
 Kitajski izseljenci
 zhonghua minzu